Bel Air Heights ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bel Air Heights (Clarke County, Georgia)
 Bel Air Heights (Richmond County, Georgia)